46. sezon Polskiej Ligi Hokejowej rozegrany został na przełomie 2000 i 2001 roku. Był to 65 sezon rozgrywek o Mistrzostwo Polski w hokeju na lodzie. Mistrzem Polski został zespół Unii Oświęcim. Był to piąty tytuł mistrzowski w historii klubu.

Runda zasadnicza

Tabela

Play-off

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał

Statystyki 
Najskuteczniejszym zawodnikiem sezonu zasadniczego był Waldemar Klisiak (48 pkt. za 27 goli i 21 asyst), a w fazie play-off Artur Ślusarczyk (19 pkt. za 6 goli i 13 asyst).

Ostateczna kolejność 

 

Legenda:

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Statystyki na stronie HockeyArchives.info

Ekstraliga polska w hokeju na lodzie
2000 w hokeju na lodzie
2001 w hokeju na lodzie
2000 w polskim sporcie
2001 w polskim sporcie